Formato puede referirse a:
 Tamaño
 Formato (arte), las dimensiones de una obra de arte.
 Formato de papel (DIN A4, folio, etc.)
 Formato periodístico, las características técnicas y  presentación de un periódico, revista, programa de radio, programa de televisión, etc., especialmente cuando determinan el tipo de público al que van destinados. También se utiliza la expresión formato con el mismo sentido en la industria musical y la audiovisual; y de una manera extendida, en artes escénicas, con un significado similar al de género artístico.
 Formato (embalaje), plancha de cartón usada como acondicionador en los embalajes

 Formato de archivo, especificación que define la forma en que la información se organiza y se codifica en un archivo informático.

Tipografía
 Formato de texto, las especificaciones que determinan su presentación (tipo de letra, colores, imágenes, efectos...): un editor de texto crea ficheros de texto plano (archivo de texto sin formato), mientras que un procesador de texto permite usar formatos.